Флаг муниципального образования Ме́льниковское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 апреля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2320.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища — обнажённый поставленный вертикально рукоятью вверх меч белого цвета поверх двух скрещённых прапоров жёлтого цвета; на прапоре направленном к древку — красный кошелёк, на прапоре направленном от древка — три сложенных трилистником берёзовых листа зелёного цвета».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Перекрещённые древки складываются в Андреевский крест. Изображение прапоров (хоругвей) символизирует три храма, стоящие на территории волости: Святой Троицы (трилистник), Святого Апостола Андрея Первозванного на Вуоксе (Андреевский крест) и Николая Чудотворца в посёлке Торфяное (кошелёк).

В центре, остриём вниз, изображён обоюдоострый меч XII—XIII века. Рукоять меча воспроизводит форму рукояти меча, найденной на территории волости в 1994 году (находится в музее-крепости Корела). Всё изображение символизирует надежду, что древняя Карельская земля навсегда вернулась в состав России, сохранение традиций, мирные намерения жителей волости, но и готовность защитить свою землю (меч на страже мира).

Синий фон и три берёзовых листочка символизируют природу Мельниковского сельского поселения: обилие рек, озёр, водных источников и лесов.

Кошелёк выражает пожелание, чтобы жители поселения не только жили в достатке, но и помнили о щедрости, милосердии и помощи ближнему.

Белый цвет (серебро) означает надежду и благородство.

Чёрный цвет — осторожность, мудрость, постоянство в испытаниях.

Синий цвет (лазурь) — честность и верность.

Примечания